Nom alternatiu de Balasore a Orissa
 Pic Balasor (Banasura) a Kerala